Ла́говый оператор — оператор сдвига, позволяющий получить значения элементов временного ряда на основании ряда предыдущих значений.

Для временного ряда  лаговый оператор представим в виде:

,

при этом:
 ,
  (),
 .

При этом оператор  создаёт конечную разность 1-го порядка: .

С лаговым оператором неразрывно связано понятие лагового многочлена:

.

Лаговые многочлены находят своё применение при записи моделей временных рядов. Например, для многочленов  и  написания моделей сводятся к следующим:

где  — белый шум.

В этом случае теорема Волда может быть представлена в виде:

,

где:

 ().

Примечания 

Анализ временных рядов